Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2020 probíhala v první polovině září 2020. Do deblové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-slovenský pár Philipp Oswald a Filip Polášek, jehož členové nestartovali společně. Oswald nastoupil s Marcusem Daniellem. Ve čtvrtfinále však podlehli Granollersovi se Zeballosem. Spoluhráčem Poláška se stal Ivan Dodig, s nímž skončil v semifinále na raketách Krajicka se Škugorem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, americko-chorvatský pár Austin Krajicek a Franko Škugor, který ve finále zdolal španělsko-argentinské turnajové jedničky Marcela Granollerse s Horaciem Zeballosem po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. V duelu trvajícím 2.05 hodiny zachránili sedm z deseti brejkových hrozeb. Oba šampioni, kteří navázali spolupráci na lednovém ASB Classic 2020, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Zisk premiérové společné trofeje pro ně znamenal následnou zápasovou bilanci ze čtyřhry 8–4. Krajicek vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Škugora to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (finále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (semifinále)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2020
ATP Tour 2020